

Militare

Veicoli corazzati
 Type 80/88 – carro armato da combattimento cinese
 Type 88 K1 – carro armato da combattimento sudcoreano
 PLZ-45 o Type 88 – Semovente d'artiglieria cinese, armato col GHN-45

Aerei militari
 Kawasaki Type 88 – aereo militare, utilizzato come ricognitore o bombardiere leggero, in dotazione alla componente aerea dell'Esercito imperiale giapponese

Armi da fuoco leggere
 QJY-88 – mitragliatrice leggera cinese
 QBU-88 – Fucile di precisione semiautomatico cinese
 Type 88 – Versione nordcoreana del fucile d'assalto AK-74
 W85 – Mitragliatrice pesante cinese, la cui variante antiaerea si chiama QJC-88 o Type 88

Artiglieria
 75 mm Type 88 – cannone antiaereo calibro 37 mm in dotazione all'Esercito imperiale giapponese

Altro
 JSDF Type 88 – Elmetto militare moderno del Jieitai